Ходы́кин — русская фамилия. Известные носители:

 Ходыкин, Андрей Дмитриевич (род. 1986) — российский футболист.
 Ходыкин, Алексей Дмитриевич (род. 1976) — российский футболист.
 Ходыкин, Григорий Гаврилович (1863 — ?) — крестьянин, член Государственной думы II созыва от Воронежской губернии.
 Ходыкин, Денис Сергеевич (род. 1999) — российский фигурист.
 Ходыкин, Николай Яковлевич (род. 1938) — бригадир комплексной бригады Тотемского леспромхоза, депутат Верховного Совета СССР седьмого созыва от Вологодской области.